Classe Invincible (incrociatore)
 Classe Invincible (portaerei)